Almunia hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Almunia (agricultura), tipología de edificio rural, usualmente una finca de recreo, en zonas musulmanas.
 Almunia de Alamiriya, antigua almunia situada a 2 km de Medina Azahara y a 9 km de Córdoba.

Localidades en España
 Almunia de San Miguel (Toledo)
 Almunia de San Juan, provincia de Huesca.
 La Almunia de Doña Godina, capital de la comarca de Valdejalón, provincia de Zaragoza.
 La Almunia del Romeral, provincia de Huesca.
 Las Almunias de Rodellar, provincia de Huesca.
 Ráfol de Almunia (Alicante),

Personas
 Eva Almunia, política española.
 Joaquín Almunia, político español.
 Manuel Almunia,  futbolista español.

Arabismos